Дьоманси́ Мехди́ Камара́ (; 8 ноября 1980, Париж, Франция) — сенегальский футболист, нападающий. Выступал в сборной Сенегала.

Биография

Клубная карьера 
Футбольную карьеру начал во французском любительском клубе «Ред Стар».

В 1999 году заключил контракт с клубом серии C2 «Катандзаро», в котором провел 2 сезона.

В 2001 году перешёл в клуб «Модена», который вышел из Серии C в Серию B. В сезоне 2001/02 клуб «Модена» занял 2-е место в чемпионате и получил право выступать в высшей лиге итальянского чемпионата. Камара постоянно выходил в основном составе команды. После того, как в сезоне 2003/04 клуб занял 16-е место и перешёл в Серию B, игрок был отдан в аренду английскому клубу премьер-лиги «Портсмут».

В октябре 2004 года игрок получил травму колена и выбыл из строя на 3 месяца. В итоге, он выходил на поле 29 раз и забил за «Портсмут» 4 гола.

В июле 2005 года за 1,5 миллиона фунтов стерлингов перешёл в клуб «Вест Бромвич Альбион», который выступал в английской премьер-лиге. Сезон 2005/06 получился неудачным как для игрока, так и для клуба. Выходя на поле в 26 матчах, игрок смог отличиться лишь однажды — в матче 16-го тура против «Манчестер Сити». «Вест Бромвич Альбион» занял итоговое 19-е место и перешёл в Чемпионат Футбольной Лиги.

В сезоне 2006/07 игрок проявил себя с самой лучшей стороны. Забив 21 гол, занял 3-е место в списке бомбардиров чемпионата футбольной лиги, причем в 6 матчах забивал по 2 гола. Также Камара был признан игроком месяца в октябре 2006 года. Клуб занял 4-е место в чемпионате и получил право играть за место в премьер-лиге. В полуфинале со счетом 4—2 был обыгран «Вулверхэмптон Уондерерс», но в финале «Вест Бромвич Альбион» уступил 0—1 клубу «Дерби Каунти».

9 июля 2007 года за 6 миллионов фунтов стерлингов был куплен клубом английской премьер-лиги «Фулхэм». От футболиста ждали яркой игры, но Камара ничем себя не проявил — выходя на поле в 28 играх, забил 5 мячей. Английская газета The Sun поставила трансфер Камара на 5-е место в списке худших трансферов английских клубов сезона 2007/08. В актив игрока можно занести лишь блестящую игру в матче 36 тура против «Манчестер Сити». При счете 0—2, на 70-й минуте Камара сократил отставание в счете, а на 2-й минуте добавленного судьей времени забил победный гол. 21 июня 2008 года в отборочном матче Чемпионата мира по футболу 2010 года Сенегал — Танзания Камара получил травму колена. В июле ему была сделана операция. Вернулся в основной состав «Фулхэма» в феврале 2009 года. В сезоне 2008/09 клуб занял 7-е место и получил право выступать в Лиге Европы. В июле 2011 года подписал контракт с турецким «Эскишехирспор».

Сборная Сенегала 
За сборную выступает с 2003 года. Играл за сборную на финальных стадиях Кубка африканских наций 2006 и 2008 годов. Лучший результат — 4-е место в 2006 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте FC Fulham
 Профиль на сайте 4thegame

Футболисты Сенегала
Игроки сборной Сенегала по футболу
Игроки ФК «Ред Стар»
Игроки ФК «Катандзаро»
Игроки ФК «Модена»
Игроки ФК «Портсмут»
Игроки ФК «Вест Бромвич Альбион»
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Селтик»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Эскишехирспор»
Игроки ФК «Норт-Ист Юнайтед»